Лига куп Енглеске (; познат и као Лига куп) јесте енглеско фудбалско такмичење. У купу учествују 92 клуба, 20 клубова из Премијер лиге и 72 клуба из Фудбалске лиге (2−4. лига), која организује такмичење. Победник Лига купа обезбеђује учешће у УЕФА лиги Европе. Игра се по једноструком куп систему (једна утакмица где поражени испада), осим у полуфиналу, када се играју две. Такмичење се одржава од 1961. године, а најуспешнији клуб је Ливерпул са девет титула. 
 
Лига куп је мање престижан од ФА купа, па често велики клубови из Премијер лиге играју се резервном екипом, тако да се често дешава да нижеразредни клубови побеђују премијерлигаше.

Финалне утакмице су се од сезоне 1966/67. играле на старом Вемблију, а од 2001. до 2008. се играло на Миленијум стадиону, док се од 2008. игра на новом Вемблију.

Називи 
Лига куп зависно од спонзора носи различита имена:

Финалне утакмице 
У сезонама од 1960/61. до 1965/66. у финалу су се играле две утакмице:

Касније се у финалу играла једна утакмица.

Биланс 

Евертон, Вест Хем јунајтед, Болтон вондерерси, Сандерланд и Саутхемптон су једини клубови који су двапут играли у финалу а нису освојили ниједну титулу.

Спољашње везе 
 Званична страница

 
Национална фудбалска куп такмичења
Фудбалска такмичења у Енглеској